Лоръёгарт (устар. Лор-Ёгарт) — река в России, протекает по территории Белоярского и Сургутского районов Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 156 км от устья реки Помут по правому берегу. Длина реки — 26 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300020661.

Примечания 

Притоки Помута
Реки Белоярского района